La giostra della morte (Ride the Pink Horse) – romanzo di Dorothy Hughes del 1946
 Fiesta e sangue (Ride the Pink Horse) – film del 1947 diretto da Robert Montgomery